La Supercoupe d'Ukraine de 2021 est la dix-huitième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  au Stade olympique de Kiev.

Elle oppose l'équipe du Dynamo Kiev, auteur du doublé Coupe-Championnat en 2020-2021, à celle du Chakhtar Donetsk, vice-championne d'Ukraine en titre. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa dix-septième Supercoupe tandis que le Dynamo y prend part pour la quinzième fois. Avant cette rencontre, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à treize reprises dans le cadre de la compétition, avec un bilan de huit victoires pour le Dynamo contre cinq pour le Chakhtar.

Malgré une première période serrée bien que légèrement à l'avantage des Kiévains, ce sont les Donetskiens qui ouvrent la marque à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Lassina Traoré pour donner l'avantage aux siens à la mi-temps. Le second acte voit le Dynamo dominer nettement la possession et se procurer le plus d'occasions, mais se fait prendre par deux fois en contre-attaques par les joueurs du Chakhtar, avec un doublé de Traoré à la  suivi d'un but d'Alan Patrick à l'heure de jeu. Le score n'évolue plus par la suite et la rencontre s'achève sur un succès 3-0 des Mineurs qui remportent ainsi leur neuvième Supercoupe, la première depuis 2017.

Feuille de match

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2020-2021
 Coupe d'Ukraine de football 2020-2021

2021
Sport en Ukraine en 2021
Sport en septembre 2021
Compétition de football à Kiev
Face-à-face du Chakhtar Donetsk
Face-à-face du Dynamo Kiev